Белевец — фамилия и название населённых пунктов:

 Белевец — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Белевец — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Белевец, Анна Андриановна (род. 1920) — Герой Социалистического Труда.